

Palmarès 
Giochi olimpici
: bronzo.

Mondiali  
Roma 2009: bronzo.
Budapest 2017: bronzo. 

Coppa del Mondo
Surgut 2018: argento. 

World League
Tenerife 2008: oro.
Pechino 2013: argento.
Shanghai 2017: bronzo. 
Kunshan 2018: bronzo. 
Budapest 2019: bronzo.

Europa Cup 
Pontevedra 2018: argento.
Torino 2019: argento.

Universiadi
Shenzhen 2011: bronzo.

Collegamenti esterni